Piranha Bytes — немецкая компания по разработке компьютерных игр, созданная в 1997 году , ,  и .

История 
В 2001 году Piranha Bytes Software выпускает ролевую игру Gothic — первую часть серии, а в 2002 году материнская компания Phenomedia AG объявляется банкротом. Часть сотрудников Piranha Bytes Software выкупает полный пакет прав и организует новую компанию Pluto 13 GmbH с нуля. Pluto 13 регистрирует товарный знак Piranha Bytes, под которым разрабатывает свои следующие продукты.

В 2007 году после выхода Gothic 3 Piranha Bytes и их издатель JoWood разрывают дальнейшее сотрудничество, в связи с возникшими разногласиями по продолжению серии. Судя по контракту между ними, у JoWood оказались определённые права на серию и товарный знак Gothic, в том числе право на разработку и издание Gothic 3: Forsaken Gods и Arcania: Gothic 4). После этого Piranha Bytes договаривается о дальнейшем сотрудничестве с издателем Deep Silver (один из брендов Koch Media).

На игровой выставке Games Convention 2007 Piranha Bytes сообщает о разработке новой игры под рабочим названием Project RPB, которая вышла в 2009 году под названием Risen. Вслед за ней вышли продолжения: Risen 2 (27 апреля 2012) и Risen 3: Titan Lords (15 августа 2014 года).

20 января 2013 года умер Алекс Брюггеманн, один из основателей Piranha Bytes и Gothic.

Один из авторов серии Gothic Михаэль Хоге в 2014 году основал вторую студию Piranha Bytes Red, которая работает над новой научно-фантастической игрой Spacetime.

Основная же студия занялась проектом ELEX, ролевой игрой в постапокалиптическом стиле. По сюжету вместе с метеоритом, вызвавшим катастрофу, на Землю попала некая космическая субстанция. С тех пор прошли сотни лет, таинственное вещество изменило флору и фауну планеты, оказав любопытное воздействие и на людей: использующие его становятся сильнее и обзаводятся магическими умениями, но при этом теряют человечность, а чрезмерное злоупотребление и вовсе может привести к нежелательным мутациям. Игра вышла 17 октября 2017 года.

22 мая 2019 года издатель THQ Nordic выкупил студию Piranha Bytes.

Выпущенные движки 
ZenGin Engine — игровой движок, использующийся в серии игр Gothic — Gothic, Gothic II, Gothic II: Die Nacht des Raben.

Genome Engine — игровой движок, использующийся в сериях игр Gothic (Gothic 3 и Gothic 3: Forsaken Gods), Risen (Risen, Risen 2: Dark Waters, Risen 3: Titan Lords) и  ELEX (ELEX, ELEX II).

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальные сайты
 
 Фанатские сайты
 Официальный русский фан-сайт серии Risen
 Русский сайт, посвященный серии «Готика»
 Фанатский сайт, ориентированный на творчество фанатов по играм Piranha Bytes

Производители компьютерных игр Германии
Производители компьютерных игр по алфавиту